Intermeco ili intermezzo je instrumentalna skladba, a može značiti i:

 Intermezzo, državna himna Bosne i Hercegovine
 Intermezzo (Strauss), opera Richarda Straussa
 Intermezzo (Giraudoux), komedija Jeana Giraudouxa iz 1933. godine
 Intermezzo (1936.), švedski film Gustafa Molandera iz 1936. godine
 Intermezzo (1939.), američki film Gregoryja Ratoffa iz 1939. godine